Pinxteren est un nom néerlandais qui provient d'un métier : Pinksterboer. Ce nom trouverait son origine à la fin du  près de Veendam et est un variante du nom Pinxterman (signalé en 1663). Le nom a un lien avec le pinksternakel ou pinksterwortel (panais) qui y était cultivé. Le Pinksterboer (de boer : cultivateur) serait donc un nom de métier.

Patronyme

 Arnaud Pinxteren (1977-) est un homme politique belge.